Nicolas Masson peut désigner :
 Nicolas Masson (1972-), saxophoniste de jazz suisse ;
 Nicolas Masson (1973-), réalisateur, acteur et photographe canadien.

Voir aussi